Proxyware, colloquially termed internet-sharing applications, are desktop and mobile applications that allow their users to monetize their unused Internet bandwidth by selling it to the application provider to resell.

A device that runs proxyware is turned into a type of proxy server, and the user typically earns about $1 for every 10GB of their bandwidth shared. To prevent abuse, some applications limit the number of active devices per account.

Proxyware is used for several business needs, such as improving network performance or as a way for marketing companies to access resources from residential networks in various geographic regions to test campaigns and bypass network restrictions. Proxyware can also share bandwidth with antivirus, firewalls, and similar programs.

Referencias 

Software